Ики (идеја), јапански идеал понашања.
 Ики (савез), савез сељака или властеле ради заједничке одбране у средњовековном Јапану. Пошто су овакви савези најчешће формирани ради отпора властима, постао је синоним за побуну против власти.

Координате на Википодацима